Чандлер — прізвище, англійського походження.

 Артур Бертрам Чандлер (* 1912 — † 1984) — австралійський письменник у жанрі наукової фантастики
 Реймонд Чандлер (* 1888 — † 1959) — американський письменник і критик
 Сет Карло Чандлер (* 1846 — † 1913) — американський астроном
 Тайсон Чандлер (* 1982) — американський професійний баскетболіст

Англійські прізвища